Daraszkiewicz (lit. Dereškevičius):
 Iwan Daraszkiewicz (1890–1943), białoruski poeta
 Leon Daraszkiewicz (1866–po 1926), polski psychiatra
 Wiktor Daraszkiewicz (ur. 1957), polski gitarzysta i kompozytor

Zobacz też 
 Deresz
 Dershowitz